На цій сторінці наведено перелік ботанічних пам'яток природи під назвою «Липа Богдана Хмельницького»:
 Липа Богдана Хмельницького — Львівська область, Золочівський район
 Липа Богдана Хмельницького — Тернопільська область, Козівський район
 Липа Богдана Хмельницького — Тернопільська область, Збаразький район

Хмельницького
Об'єкти, названі на честь Богдана Хмельницького